En , Krzywa Wieś est le nom :

 dans la voïvodie de Basses-Carpates : 
 du Krzywa Wieś, village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne : 
 du Krzywa Wieś, village.